Ро́нальд Джо́зеф Ли́вингстон (; род. , Сидар-Рапидс, Айова) — американский актёр кино и телевидения, знакомый зрителям по ряду ролей: недовольного корпоративного сотрудника в картине «Офисное пространство»; писателя, одного из ухажёров Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе»; капитана Льюиса Никсона в приключенческом мини-сериале «Братья по оружию»; посредника ФБР Мэтта Фланнери из сериала «Переговорщики»; бортинженера Маддокса Доннера в фантастическом сериале «Притяжению вопреки».

Биография 
Рон Ливингстон родился  в Сидар-Рапидсе (Айова, США). Его мать Линда — служитель лютеранской церкви, отец Курт — авиаинженер. Кроме Рона, в семье есть младшие братья Джон и Ник и сестра Дженнифер, профессии которых в будущем оказались схожими с выбранной карьерой Рона — братья тоже актёры, Дженнифер работает на телевидении.

Окончил местную высшую школу, а после Йельский университет со степенью бакалавра искусств в изучении театра и английской литературы. Учёба позволила Ливингстону принять участие в театральном фестивале Уильямстаун.

Получив образование, Ливингстон переехал в Чикаго, чтобы осуществить свою мечту — играть в театре.
Переезд дал свои положительные результаты — Ливингстон получил приглашения в различных театральных постановках, а главное, возможность работать в Театре Гудмана.

Первую телевизионную роль помогла получить комедия 1992 года «Разговор начистоту». Это был начальный опыт работы перед камерой. Несмотря на то, что роль была эпизодической, это дало дополнительную возможность понаблюдать за игрой уже известных на тот момент Долли Партон, Джеймс Вудса и Майкла Мэдсена.

Ливингстон переехал в Лос-Анджелес, где последовала роль в сериале «Некоторые люди называет это отточенным лезвием», в котором играл Билли Боб Торнтон, а также в драме «Собачья жизнь».

Первой серьёзной работой актёр называет фильм «Тусовщики», вышедший в 1996 году. Кроме опыта совместной работы с Джоном Фавро и Винс Воном, Ливингстон получил в этом фильме одну из главных ролей.

В 1999 году последовала главная роль в картине «Офисное пространство» режиссёра и сценариста Майка Джаджа. Партнёршей Ливингстона стала Дженнифер Энистон, известная на тот момент благодаря комедийному сериалу «Друзья».

Пробуя отойти от образа обаятельных парней, в 2002 году актёр взялся за роль голливудского агента в фильме «Адаптация», получившей Оскара в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Крис Купер).

В том же году Ливингстон оказался приглашённой звездой сериала «Секс в большом городе», став на несколько серий последнего сезона Джеком Бергером — возлюбленным главной героини Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер.

В 2004 году Ливингстон снялся в комедии «Маленькая чёрная книжка».

В 2006 году вышел драматический фильм «Холли», рассказывающий о 12-летней вьетнамской девочке-проститутке, в котором Ливингстон сыграл главного героя по имени Патрик, пытающегося помочь ей избежать выселения из страны.

И снова возвращаясь к комедийным проектам, Ливингстон снялся в «Странных родственниках» — комедии с Дэнни Де Вито и Кэти Бэйтс.

В 2007 году актёр репетировал спектакль «В тёмном, тёмном доме», поставленный Бродвейским театром MCC Theater. С мая и до конца июля 2007 года шоу проходило в «Театре Люсилль Лортел» в Нью-Йорке.

В 2008 году Рон Ливингстон снялся в фантастической мелодраме «Жена путешественника во времени».

В 2010 году вышли сразу две комедии с участием Ливингстона — «На расстоянии любви» с Дрю Бэрримор и «Ужин с придурками» со Стивом Кареллом и Полом Раддом в главных ролях.

Личная жизнь 
Ливингстон был помолвлен с актрисой Лизой Шеридан.

2 ноября 2009 года Рон Ливингстон женился на Розмари Деуитт, с которой познакомился на съёмках сериала «Переговорщики» в 2006 году. Пара удочерила двух девочек — в 2013 и 2016 году.

Фильмография

Премии и награды 
2002 год — «Золотой Глобус» за Лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале «Братья по оружию»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Рона Ливингстона
 Рон Ливингстон на kinomania.ru

Выпускники Йельского университета